Sint-Janskerk (Gouda)
Grote of Sint-Janskerk (Linschoten)
Grote of Sint-Janskerk (Montfoort)
Grote of Sint-Janskerk (Schiedam)